Borealosuchus — це вимерлий рід крокодилоподібних, який жив у Північній Америці з пізньої крейди до еоцену. Його назвав Кріс Брочу в 1997 році на честь кількох видів, які були віднесені до Leidyosuchus. Види, віднесені до нього: B. sternbergii, типовий вид, з маастрихту (пізньої крейди) Колорадо, Монтани, Північної Дакоти, Південної Дакоти та Вайомінгу; B. acutidentatus, з палеоцену Саскачевану; B. formidabilis з палеоцену Північної Дакоти; B. griffithi з палеоцену Альберти та B. wilsoni з еоцену Вайомінгу. Особливо відомий B. formidabilis, представлений останками багатьох особин із місця Wannagan Creek у Північній Дакоті.

Borealosuchus був крокодилоподібним середнього розміру; B. acutidentatus досягав 2,8 метра в довжину з 36 сантиметровим черепом.

Примітки 

Роди плазунів
Вимерлі плазуни Північної Америки